Plaats in Indonesië
 Kayumas (Jatinom), een plaats in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
 Kayumas (Arjasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java